La stagione 2020 delle TCR Europe Touring Car Series è la terza edizione del campionato nato dalla fusione tra coppa europea turismo e TCR Trophy Europe. La competizione, il cui calendario è stato più volte rivisto e posticipato a causa della pandemia di COVID-19 del 2019-2021, è iniziata il 21 agosto al Paul Ricard ed è terminata l'8 novembre a Jarama. Mehdi Bennani, su Audi RS3 LMS TCR, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre la sua scuderia, la Comtoyou Racing, si è aggiudicata il titolo scuderie. Nicolas Baert, su Audi RS3 LMS TCR, si è invece aggiudicato il trofeo Yokohama riservato ai piloti rookie.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Trofeo Yokohama

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2020
Serie automobilistiche per vetture Turismo